Super Bowl LIII was de 53ste editie van de Super Bowl en de finale van het seizoen 2018 van de NFL. De wedstrijd werd gewonnen door de New England Patriots, die de Los Angeles Rams versloegen met 13–3.

Wedstrijdschema

Zie ook 
 Super Bowl

53
Sport in 2019
Super Bowl Y53